Birr — comuna suíça
 Birr (Irlanda) — cidade na Irlanda
 Birr (Ontário) — hamlet no Canadá
 Birr etíope — moeda da Etiópia

Desambiguações de topônimos